Lenovo Yoga Tab (Lenovo Yoga Tablet) - серия планшетов компании Lenovo. 

Отличаются дизайном с ярко выраженной областью, предназначенной для удобного хвата и содержат в своей конструкции подставку.

Модели

Галерея

Награды 
Серия награждена множеством наград iF Design Award за дизайн:

 iF Design Award 2014
 iF Design Award 2015
 iF Design Award 2016
 iF Design Award 2020
 iF Design Award 2022

Награды обозревателей:
 МегаОбзор: Выбор редакции

Примечания 

Планшетные компьютеры